Бу́шев

Известные носители 
 Бушев, Сергей Михайлович (1900—1969) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Бушев, Пётр Павлович (1899—1981) — советский иранист-историк, майор запаса, дипломат.